The Squaw Man steht für:

 The Squaw Man (1914), einen US-amerikanischen Western von Cecil B. DeMille und Oscar Apfel
 The Squaw Man (1918), einen US-amerikanischen Western von Cecil B. DeMille 
 The Squaw Man (1931), einen US-amerikanischen Western von Cecil B. DeMille